Стерні́т може означати:
 Стерніт — черевна частина в анатомії членистоногих
 Стерніт — отруйна речовина подразнювальної дії, що спричинює кашель і чхання